Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Irskoj.

Povijest
Irska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo prvo proširilo.

Galerija

Izvori